Сыщик:

 Детектив — профессия

 Сыщик () — пьеса Энтони Шаффера.
 Сыщик () — персонаж «Вселенной трансформеров».

 Сыщик (фильм, 1949) — фильм США режиссёра Джозефа Х. Льюиса.
 Сыщик (фильм, 1971) — британский фильм режиссёра Стивена Фрирза.
 Сыщик (фильм, 1979) — советский фильм режиссёра Владимира Фокина.
 Сыщик (фильм, 2007) — американский фильм режиссёра Кеннета Браны.

 Сыщики (телесериал) — российский телесериал 2001—2006 годов.
 Сыщик без лицензии (телесериал) — российский телесериал 2003 года.
 Частные сыщики (телесериал) —  канадский телесериал 2016 года.